Miroslav (voornaam), slavische jongensnaam
Personen
 Miroslav van Kroatië, koning van Kroatië (945-939)
 Miroslav Đukić - Servisch voetballer en coach
 Miroslav Doležal - Tsjechisch acteur
 Miroslav König - Slowaaks voetballer
 Miroslav Klose - Duits voetballer

Plaatsen
 Miroslav (okres Znojmo) - stad in Tsjechië